Можга:
 Можга — один из удмуртских воршудов.

Топоним

Башкортостан 
 Можга — село в Янаульском районе Башкортостана.

Удмуртия 
 Можга — город республиканского подчинения в Удмуртии, город Можга с 11 марта 1927 года.
 Можга — село в Можгинском районе Удмуртии, город Можга с 8 января 1921 года по 3 апреля 1924 года.

Транспортные объекты 
 Можга — пассажирская железнодорожная станция Ижевского отделения Горьковской железной дороги.